La quinta onda (The 5th Wave) – romanzo del 2013 di Rick Yancey
La quinta onda (The 5th Wave) – film del 2016 diretto da J Blakeson, tratto dal romanzo